Paradyż (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński
 Paradyż (powiat Opoczyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź in het district Opoczyński
 Paradyż (Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren in het district Wejherowski